Marcin Wasilewski (ur. 1975) – polski muzyk
 Marcin Wasilewski (ur. 1980) – polski piłkarz
 Marcin Wasilewski (ur. 1885) – polski polityk

Zobacz też 
 Marcin Wasilewski Trio